Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henrik Sundström che ha battuto in finale Pedro Rebolledo 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (primo turno)
 Henrik Sundström (campione)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Fernando Luna (secondo turno)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Jimmy Brown (secondo turno)
 Roberto Argüello (primo turno)
 Libor Pimek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1984